Села:
 Шевченківка — Вінницька область, Теплицький район
 Шевченківка — Дніпропетровська область, Магдалинівський район
 Шевченківка — Київська область, Васильківський район
 Шевченківка — Полтавська область, Чутівський район
 Шевченківка — Херсонська область, Нововоронцовський район
Селище:
 Шевченківка — Сумська область, Білопільський район

 Шевченківка Карлівського району приєднано до міста Карлівка 8 червня 1962

Примітки